Marok steht für:

 Marok (Längenmaß), ein altösterreichisches/ungarisches Längenmaß
Krepp-Marok oder Marok, siehe Crêpe Marocain

Marok ist der Familienname folgender Personen:

 Graziella Marok-Wachter (* 1965), liechtensteinische Politikerin